Manuel José Checa Solari (Piura, 13 de enero de 1915 - Lima, 2 de agosto de 1986) fue un coleccionista de arte y martillero peruano.

Biografía 
Nació en Piura en 1915, hijo de Miguel Antonio Checa Eguiguren y María Luisa Solari Sánchez-Concha. Por línea paterna es bisnieto de Vicente Eguiguren Riofrío así como descendiente de Diego de Aguilera y Gamboa.

Realizó sus estudios escolares en Lima y en Santiago de Chile.

En la década de 1950 comenzó a impulsar subastas de arte en la galería Lima.

Checa comenzó a coleccionar piezas de Arte latinoamericano, con una gran cantidad de piezas del surrealismo. Entre las piezas de la colección se encontraban obras de Fernando Botero, Roberto Matta, Alejandro Obregón, Wifredo Lam,  Venancio Shinki, Ricardo Grau y Jorge Piqueras.

Fue miembro del Patronato de las Artes, así como fundador del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) en 1955. Fue miembro de la Junta Directiva del IAC hasta 1972.

En 1986 fue nombrado como Embajador de Perú en Portugal por el presidente Alan García; sin embargo, falleció a los pocos meses.

Tras su fallecimiento, parte de su colección pasó al Museo de Arte de Lima.

Genealogía

Referencias 

Coleccionistas de arte
Familia Eguiguren
Familia Checa